Бьяджи́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Бьяджини, Ада (1900—1944) — итальянская фехтовальщица и киноактриса.
 Бьяджини, Леонардо (род. 1977) — аргентинский футболист, нападающий.